Baileys Mills bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Baileys Mills (Ohio)
 Baileys Mills (Vermont)